Villiers puede referirse a:

Villiers, comuna francesa situada en Indre.
 Villiers, comuna francesa situada en Vienne.

Villiers, comuna suiza situada en el cantón de Neuchâtel.

Literatura
Auguste Villiers de L'Isle-Adam, escritor simbolista francés.

Industria
 Villiers Engineering, antigua fábrica de motores ligeros británica